Il Vesuvio Lacryma Christi rosso o rosato è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Napoli.

Caratteristiche organolettiche 
colore: dal rosso rubino al rosato più o meno intenso.
odore: gradevolmente vinoso.
sapore: secco, armonico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Napoli  (1990/91)  2494,14
Napoli  (1991/92)  2449,17
Napoli  (1993/94)  1937,06
Napoli  (1994/95)  2192,98
Napoli  (1996/97)  3270,06

Vini DOC della provincia di Napoli
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico